Морис Гершон Хиндус (Гиндус) (англ. Maurice Gerschon Hindus) (27 февраля 1891 года — 8 июля 1969 года) — русско-американский писатель, иностранный корреспондент, лектор, специалист по Советскому Союзу и странам Центральной Европы.

Биография 
Морис Хиндус родился в еврейской семье Якова Хиндуса и Сары Генделиович, в деревне Большое Быково, на территории современной Беларуси (на тот момент в составе Российской империи). Его отец Иаков Хиндус считался кулаком; в семье было 11 детей. После смерти отца семья обнищала. В 1905 году он с матерью, братьями и сестрами переехал в Америку, поселились в Нью-Йорке. Он занимался разовыми работами, посещая вечерние занятия, и в итоге поступил в среднюю школу Стайвесанта.

Стремясь переселиться в сельскую местность, Гиндусы откликнулись на объявление агентства по найму сельскохозяйственных рабочих в северной части штата Нью-Йорк и весной 1908 года переехали в Норт-Брукфилд в округе Мэдисон, штат Нью-Йорк, где он работал на различных фермах в течение следующего три года. Гиндус учился в средней школе в Норт-Брукфилде в течение трех лет, а затем, желая продолжить курс по сельскому хозяйству, он подал заявление в Корнелльский университет, но был отклонен из-за того, что недостаточо проучился в средней школе. Тем не менее, он был принят в Университет Колгейт, где он получил диплом с отличием по литературе в 1915 году.

Некоторое время Хиндус выступал с лекциями о России в Чатокуа и на Среднем Западе, после чего продолжил образование уже в Гарвардском университете.

Во время Второй мировой войны он провел три года в Советском Союзе в качестве военного корреспондента New York Herald Tribune. Хиндус также побывал в Иране, Ираке, Египте и Палестине (1947).

Хиндус — автор четырёх романов.

В 1957 году он женился на Фрэнсис МакКлернан. 8 июля 1969 года Хиндус скончался в Нью-Йорке в возрасте 78 лет, проведя предыдущие выходные в своем любимом Норт-Брукфилде.

Россия. Литературное творчество 
Первая книга, «Русский крестьянин и революция» (англ. The Russian Peasant and the Revolution), была опубликована в 1920 году. В 1922 году он провел несколько месяцев среди русских эмигрантов, а затем написал несколько статей о них для журнала Century, редактор которого попросил его поехать в Россию, чтобы изучить жизнь крестьян и изменения в сельском хозяйстве. На материале этой поездки было написано несколько книг, в том числе «Человечность вырвана с корнем» (англ. Humanity Uprooted; 1929) и «Красный хлеб» (англ. Red Bread; 1931). Специалисты по СССР часто критиковали Хиндуса за то, что его книги не представляли объективную точку зрения на советскую действительность и были наполнены чрезмерным сочувствием или наивным отношением к фактам советской жизни в 1920-х и 30-х годах.

Большинство сочинений Хиндуса так или иначе посвящены советской жизни и текущим событиям. Он посетил свою родину несколько раз, находясь там три года во время войны. После этого он написал книгу «Матушка-Россия» (англ. Mother Russia; 1943), в которой описывает жизнь во время войны.

В период холодной войны Хиндус постоянно критиковал советские власти, хотя он всегда отделял Кремль от русского народа. В частности, он написал «Кризис в Кремле» (англ. Crisis in the Kremlin; 1953), где с сочувствием описал быт крестьян. Хиндус содействовал лучшему пониманию СССР американцами как в 1920-х и 1930-х годах, так и в период союзнических отношений во время войны.

Книги 
 The Russian Peasant and the Revolution (1920)
 Broken Earth (1926)
 Humanity Uprooted (1929)
 Red Bread (1931)
 The Great Offensive (1933)
 Moscow Skies (1936)
 Green Worlds: An Informal Chronicle (1938)
 Sons and Fathers (1940)
 To Sing with the Angels (1941)
 Hitler Cannot Conquer Russia (1941)
 Russia Fights On (1942)
 Russia and Japan (1942)
 Mother Russia (1943)
 The Cossacks — The Story of a Warrior People (1946)
 In Search of a Future (1949)
 Magda (1951)
 Crisis in the Kremlin (1953)
 House Without a Roof (1961)
 The Kremlin’s Human Dilemma (1967)
 A Traveler in Two Worlds (1971)

Литература 
 W. F. Mugleston, "Hindus, Maurice Gerschon (1891—1969), " Dictionary of American Biography, Supplement Eight: 1966-70 (New York, 1988): 260-1..

Примечания

Ссылки 
 Works by or about Maurice G. Hindus at Internet Archive
 Maurice Hindus Papers Syracuse University Library.

Стипендиаты Гуггенхайма
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Колгейтского университета
Умершие в 1969 году
Родившиеся в 1891 году
Персоналии:Слуцкий район
Писатели США
Журналисты США